Pauschalierungsmethode ist ein Begriff der wie folgt Verwendung findet:

 bei Dienstwagen, bei denen die Bewertung der privaten Nutzung pauschaliert wird
 bei der Vorsteuerpauschale, da die Umsatzsteuer bei den meisten Landwirten pauschal bestimmt wird.